Världsmästerskapet 1962 i volleyboll för damer hölls 13 till 25 oktober i  Riga, Leningrad, Kiev och Moskva i Sovjetunionen. Det var den fjärde upplagan av turneringen och 14 landslag deltog. Japan vann och blev världsmästare för första gången.

Deltagande lag

Grupper

Första rundan

Grupp A 
Spelplats: Riga

Resultat

Sluttabell

Grupp B 
Spelplats: Leningrad

Resultat

Sluttabell

Grupp C 
Spelplats: Kiev

Resultat

Sluttabell

Grupp D 
Spelplats: Moskva

Resultat

Sluttabell

Slutspelsfasen

Spel om plats 1-8 
Spelplats: Moskva

Resultat

Sluttabell

Spel om plats 9-14 
Spelplats: Kiev

Resultat

Sluttabell

Slutplaceringar

Referenser

Noter

Sportåret 1962
1962
Volleybollsäsongen 1962/1963
1962 i Sovjetunionen
Internationella volleybolltävlingar i Sovjetunionen
Sportevenemang i Riga
Sportevenemang i Sankt Petersburg
Sportevenemang i Kiev
Sportevenemang i Moskva